Чемпіонат Кіпру з футболу 2007—2008 — 69-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 13-й раз став Анортосіс.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб АПОЕЛ взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубка Кіпру 2007—2008.

Позначення:

Результати

Раунд за 5-8 місця 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2007—2008
Кіпр
Кіпр